KARI – международная сеть магазинов обуви и аксессуаров для взрослых и детей. Компания основана в 2012 году предпринимателем Игорем Яковлевым.

По данным на апрель 2022 года компания KARI насчитывает 1270 магазинов в более 600 городах России, Беларуси и Казахстана. Офис компании располагается в Москве.

Розничная сеть представлена тремя форматами: обувные магазины KARI, магазины товаров для детей от 0 до 14 лет KARI KIDS и гипермаркеты KARI ГИПЕР. 

Обувные гипермаркеты и гипермаркеты, совмещающие форматы KARI и KARI KIDS открываются в городах миллионниках и населенных пунктах численностью более 200 000 человек. Самый большой гипермаркет площадью 3000 квадратных метров работает в Волгограде. 

В 2019 году компания расширила ассортимент товарами для занятий спортом, а в 2020 году декоративной и уходовой косметикой. 

В начале 2021 года разработан собственный бренд ювелирных изделий KARI JEWELRY. Ювелирные отделы открыты практически в каждом магазине KARI.

В конце 2021 года добавлена новая категория – товары для дома KARI HOME.

Показатели деятельности 
По данным исследования Discovery Research Group на 2013 год компания Kari вошла в пятерку крупнейших обувных сетей России. По итогам 2014 года оборот компании (без НДС) составил 16 млрд руб., что на 92 % больше, чем в 2013 году. В 2014 году компания вошла в число самых эффективно развивающихся розничных сетей по версии ИД Retailer.

Выручка за 2015 год составила более 23 млрд рублей.

Выручка за 2019 год составила более 58
 млрд рублей.

Выручка за 2021 год составила более 70 млрд рублей.

Примечания

Ссылки 
 

Компании розничной торговли России